Världsmästerskapet i fotboll 1998 spelades i Frankrike under perioden 10 juni–12 juli 1998. Värdlandet Frankrike vann turneringen genom att i finalen besegra de regerande världsmästarna Brasilien med 3–0, efter två mål av Zidane under den första halvleken. VM-debutanten Kroatien vann brons efter seger med 2–1 mot Nederländerna i matchen om tredje pris.

Kvalspel

Förlopp
Efter matchen Tyskland-FR Jugoslavien (2-2) i Lens den 21 juni skadades en fransk polisman allvarligt sedan han överfallits av tyska huliganer.

Spelartrupper

Spelorter

Deltagare 

Grupp A
 
 
 
 

Grupp B
 
 
 
 

Grupp C
 
 
 
 

Grupp D
 
 
 
 

Grupp E
 
 
 
 

Grupp F
 
 
 
 

Grupp G
 
 
 
 

Grupp H

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Utslagsspel

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final 

Dagen före finalmatchen fick den brasilianske storstjärnan Ronaldo ett epileptiskt anfall. Han påstods enligt uppgift ha spelat för mycket TV-spel. Han fick en fråga om han skulle vara med och spela finalmatchen, och han svarade ja. Dock kunde man se på honom att han var märkligt blek. Detta ansåg många ha varit en avgörande anledning till Frankrikes seger, möjligen vid sidan av Zinedine Zidanes framgångsrika spel i finalen.

Statistik

Målskyttar 

6 mål
 Davor Šuker

5 mål

 Gabriel Batistuta

 Christian Vieri

4 mål

 Ronaldo

 Marcelo Salas

 Luis Hernández

3 mål

 Thierry Henry
 Bebeto

 César Sampaio
 Rivaldo

 Dennis Bergkamp
 Oliver Bierhoff

 Jürgen Klinsmann

2 mål

 Emmanuel Petit
 Lilian Thuram
 Zinedine Zidane
 Brian Laudrup
 Ariel Ortega
 Roberto Baggio

 Alan Shearer
 Michael Owen
 Marc Wilmots
 Theodore Whitmore
 Robert Prosinečki
 Phillip Cocu

 Ronald de Boer
 Patrick Kluivert
 Ricardo Peláez
 Salaheddine Bassir
 Abdeljalil Hadda
 Viorel Moldovan

 Shaun Bartlett
 Fernando Hierro
 Kiko
 Fernando Morientes
 Slobodan Komljenović

1 mål

 Claudio López
 Mauricio Pineda
 Javier Zanetti
 Luc Nilis
 Emil Kostadinov
 Patrick Mboma
 Pierre Njanka
 José Luis Sierra
 Léider Preciado
 Thomas Helveg
 Martin Jørgensen
 Michael Laudrup
 Peter Møller
 Allan Nielsen
 Marc Rieper
 Ebbe Sand
 Darren Anderton
 David Beckham

 Paul Scholes
 Laurent Blanc
 Youri Djorkaeff
 Christophe Dugarry
 Bixente Lizarazu
 David Trezeguet
 Andreas Möller
 Mehdi Mahdavikia
 Hamid Reza Estili
 Luigi Di Biagio
 Robbie Earle
 Masashi Nakayama
 Robert Jarni
 Mario Stanić
 Goran Vlaović
 Cuauhtémoc Blanco
 Alberto García Aspe
 Mustapha Hadji

 Edgar Davids
 Marc Overmars
 Pierre van Hooijdonk
 Boudewijn Zenden
 Mutiu Adepoju
 Tijani Babangida
 Victor Ikpeba
 Garba Lawal
 Sunday Oliseh
 Wilson Oruma
 Dan Eggen
 Tore André Flo
 Håvard Flo
 Kjetil Rekdal
 Celso Ayala
 Miguel Ángel Benítez
 José Cardozo
 Adrian Ilie

 Dan Petrescu
 Sami Al-Jaber
 Yousuf Al-Thunayan
 Craig Burley
 John Collins
 Luis Enrique
 Raúl González Blanco
 Benni McCarthy
 Ha Seok-Ju
 Yoo Sang-Chul
 Skander Souayah
 Brian McBride
 Siniša Mihajlović
 Predrag Mijatović
 Dragan Stojković
 Andreas Herzog
 Toni Polster
 Ivica Vastić

Självmål
 Youssef Chippo mot Norge.
 Tom Boyd mot Brasilien.
 Pierre Issa mot Frankrike.
 Siniša Mihajlović mot Tyskland.

Världslaget

Referenser

Externa länkar

Världsmästerskapet i fotboll 1998